Vhs rilasciato nel 1997 che documenta il primo anno di raduni dell’associazione Clab.